Pietro Ceccarelli peut faire référence à :
  (1934-), acteur et cascadeur italien 
 Pietro Ceccarelli (1992-), joueur de rugby à 15 ans italien

Homonymie